Всемирный легкоатлетический финал 2005 года состоялся 9 и 10 сентября на стадионе Луи II  в Монте-Карло, Монако. Соревнования по метанию молота прошли 3 сентября в венгерском городе Сомбатхей.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты
 Результаты в метании молота

2000-е годы в Монако
Лёгкая атлетика
Всемирные легкоатлетические финалы
Международные спортивные соревнования в Монако
Международные спортивные соревнования в Сомбатхее
Спорт в Венгрии в 2005 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии